Альфредо Бинда (; , Читтильо, Ломбардия — , Читтильо) — итальянский шоссейный велогонщик, пятикратный победитель Джиро д’Италия и трёхкратный чемпион мира.

Биография 
Бинда родился в провинции Варесе в Италии, но рос во французской Ницце. Его младший брат Альбино также стал велогонщиком. Альфредо учился на штукатура, но много времени уделял велоспорту. В 1922 году Бинда стал профессиональным велогонщиком, и в первые 3 сезона выиграл ряд гонок второго эшелона. В 1925 году он выиграл Джиро д'Италия, а осенью впервые первенствовал на Джиро ди Ломбардия, покорившейся ему ещё трижды. Бинда не раз показывал редкий талант успешного выступления как на супермногодневках, так и в классиках. В 1926 году он стал чемпионом Италии, после чего 4 года сохранял этот титул. В том же году ломбардец выиграл 6 этапов итальянской супермногодневки, но в общем зачёте стал только 2-м. В 1927 году состоялся первый чемпионат мира среди профессионалов, весь подиум заняли итальянцы во главе с Биндой. Но главным достижением того года стал вечный рекорд Бинды: он выиграл 12 из 15 этапов Джиро д'Италия.

Следующие 2 Джиро (14 этапных побед) также выиграл Альфредо. В 1929 году ему впервые покорилась Милан — Сан-Ремо, через 2 года он снова выиграл эту гонку. В сезоне 1930 Бинда повторно выиграл чемпионат мира (за год до этого стал третьим), а также 2 этапа на Тур де Франс. Последний раз чемпионом мира он стал в 1932 году, а победителем Джиро — в 1933, когда выиграл 6 этапов. Он выиграл супермногодневку в рекордный пятый раз, этот результат сумели повторить только Фаусто Коппи и Эдди Меркс. Рекорд в 41 этапную победу продержался до 2003 года, когда на одну победу его перекрыл спринтер Марио Чиполлини, лучшим результатом которого в общем зачёте является 100-е место. В 1936 году Бинда закончил карьеру после перелома бедра. Вскоре он встал у руля итальянской сборной, где ему не раз удавалось подчинить Коппи и Бартали командной работе. В 1960 году, после победы его подопечного Гастоне Ненчини на Тур де Франс, Бинда покинул сборную. Он умер в возрасте 83 лет в родном Читтильо, где теперь проводится женская гонка Трофей Альфредо Бинды.

Предпочтение отдавал велосипедам фирмы Legnano, на которых и завоевывал подиумы.

Победы 

1925
 Джиро д’Италия:
  Общий зачёт
 Этап 6
 Джиро ди Ломбардия
1926
 Джиро ди Ломбардия
 Джиро дель Пьемонт
 Джиро д’Италия:
 Этапы 3, 6, 7, 9, 11 и 12
  Чемпионат Италии
1927
 Джиро д’Италия:
  Общий зачёт
 Этапы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 и 15
  Чемпионат мира
 Джиро ди Ломбардия
 Джиро дель Пьемонт
  Чемпионат Италии
1928
 Джиро д’Италия:
  Общий зачёт
 Этапы 2, 3, 4, 5, 10 и 11
 Джиро дель Венето
  Чемпионат Италии
1929
 Джиро д’Италия:
  Общий зачёт
 Этапы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
 Милан — Сан-Ремо
  Чемпионат Италии
1930
  Чемпионат мира
 Тур де Франс:
 Этапы 8 и 9
1931
 Милан — Сан-Ремо
 Джиро ди Ломбардия
 Джиро д’Италия:
 Этапы 3 и 4
1932
  Чемпионат мира
1933
 Джиро д’Италия:
  Общий зачёт
  Горный зачёт
 Этапы 2, 8, 9, 10, 13, 17

Ссылки 
 Профиль на cyclingarchives.com
 Альфредо Бинда. Легенды Джиро.

Велогонщики Италии
Победители Джиро д’Италия
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Победители Милан — Сан-Ремо